Перо может означать:
 Перо — накожное роговое образование у птиц.
 Перо — применяемое в литературе название клинка белого (холодного) оружия.
 Перо — инструмент для письма; в частных случаях: перьевая ручка; авторучка, пишущий узел перьевой ручки.
 Перо гусиное — предмет для письма, использовалось до изобретения металлического пера.
 Световое перо, графический планшет, сенсорный экран — компьютерные устройства, позволяющие рисовать пером.

Топонимы 
 Перо — город в Италии.
 Перо — станция Миланского метрополитена.

Мифология 
 Перо — дочь царя города Пилос.

Фамилия 
 Перо, Альфред (1863—1925) — французский физик.
 Перо, Габриэль-Луи (1700—1767) — французский писатель, биограф, автор нескольких книг.
 Перо, Дайньер (род. 1999) — кубинский боксёр-любитель, участник Олимпийских игр (2020), чемпион Панамериканских игр (2019).
 Перо, Жан-Кристоф (род. 1977) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Перо, Клэр (род. 1982) — французская певица и актриса.
 Перо, Ленье (род. 1992) — кубинский боксёр-профессионал, участник Олимпийских игр (2016), двукратный чемпион Панамериканских игр (2011, 2015).
 Перо, Росс (1930—2019) — американский бизнесмен, филантроп, консервативный политик и независимый кандидат на пост президента США в 1992 и 1996 годах.

Другое 
 Перо (арго) — нож, финка.
 Шведское перо — комбинация опорной вилки (сошки) для мушкета с колюще-рубящим холодным оружием.
 Перо — чадский язык, распространённый в восточных районах Нигерии.

См. также 
 Перро

Примечания